Hageland Aviation Services — американская авиакомпания местного значения со штаб-квартирой в городе Анкоридж (Аляска, США), выполняющая регулярные пассажирские и чартерные перевозки между небольшими аэропортами штата Аляска.

Портом приписки авиакомпании и её главным транзитным узлом (хабом) является Международный аэропорт Анкоридж имени Теда Стивенса, в качестве вторичного хаба перевозчик использует Аэропорт имени Уили Поста-Уилла Роджерса в городе Барроу (Аляска).



История 
Авиакомпания Hageland Aviation Services была основана в 1981 году в Маунтин-Виллидж (штат Аляска) бизнесменами Джеймсом Твето и Майком Хейгелендом. Первоначально флот перевозчика состоял из одного самолёта Cessna 180.

Впоследствии Hageland Aviation Services стала дочерним подразделением управляющего холдинга HoTH, Inc. наряду с тремя местными авиакомпаниями Frontier Flying Service, Arctic Circle Air и Era Aviation. Четыре авиационных перевозчика холдинга в настоящее время работают под общим брендом Frontier Alaska и имеют самый крупный флот и самую большую маршрутную сеть среди других авиакомпаний в штате Аляска.

В марте 2007 года в штате авиакомпании работало 172 сотрудника.

Флот 
По состоянию на январь 2010 года воздушный флот авиакомпании Hageland Aviation Services состоял из следующих самолётов
 
 1 Beech 1900C Cargo
 1 Cessna 180
 1 Cessna 206
 19 Cessna 207
 17 Cessna Caravan 675B
 4 Reims/Cessna F406

Маршрутная сеть 
В 2007 году Hageland Aviation Services выполняла регулярные пассажирские рейсы по следующим пунктам назначения:

 Акиачак (KKI) — Аэропорт Акиачак
 Акиак (AKI) — Аэропорт Акиак
 Алаканук (AUK) — Аэропорт Алаканук
 Амблер (ABL) — Аэропорт Эмблер
 Анкоридж (ANC) — Международный аэропорт Анкоридж имени Теда Стивенса (хаб)
 Аниак (ANI) — Аэропорт Аниак
 Анвик (ANV) — Аэропорт Анвик
 Атмаутлуак (ATT) — Аэропорт Атмаутлуак
 Атказук (ATK) — Аэропорт Атказук имени Эдварда Барнелла
 Барроу (BRW) — Аэропорт имени Уили Поста-Уилла Роджерса (хаб)
 о. Бартер/Кактовик (BTI) — Аэропорт Бартер-Айленд LRRS
 Бетел (BET) — Аэропорт Бетел
 Бревиг-Мишен (KTS) — Аэропорт Бревиг-Мишен
 Бакленд (BKC) — Аэропорт Бакленд
 Чефорнак (CYF) — Аэропорт Чефорнак
 Чевак (VAK) — Аэропорт Чевак
 Чуатбалук (CHU) — Аэропорт Чуатбалук
 Крукед-Крик (CKD) — Аэропорт Крукед-Крик
 Дедхорс (SCC) — Аэропорт Дедхорс
 Диринг (DRG) — Аэропорт Диринг
 Ик (EEK) — Аэропорт Ик
 Элим (ELI) — Аэропорт Элим
 Эммонак (EMK) — Аэропорт Эммонак
 Гамбелл (GAM) — Аэропорт Гамбелл
 Головин (GLV) — Аэропорт Головин
 Грейлинг (KGX) — Аэропорт Грейлинг
 Холи-Кросс (HCR) — Аэропорт Холи-Кросс
 Хупер-Бей (HPB) — Аэропорт Хупер-Бей
 Калскаг (KLG) — Аэропорт Калскаг
 Касиглук (KUK) — Аэропорт Касиглук
 Кайана (IAN) — Аэропорт имени Боба Бейкера
 Кипнук (KPN) — Аэропорт Кипнук
 Кивалина (KVL) — Аэропорт Кивалина
 Кобук (OBU) — Аэропорт Кобук
 Конгиганак (KKH) — Аэропорт Конгиганак
 Котлик (KOT) — Аэропорт Котлик
 Коцебу (OTZ) — Аэропорт имени Ральфа Вайена
 Коюк (KKA) — Аэропорт Коюк имени Альфреда Адамса
 Куитлук (KWT) — Аэропорт Куитлук
 Куигиллингок (KWK) — Аэропорт Куигиллингок
 Маршалл (MLL) — Аэропорт Маршалл имени Дона Хантера
 Мекорьюк (MYU) — Аэропорт Мекорьюк
 Маунтин-Виллидж (MOU) — Аэропорт Маунтин-Виллидж
 Ньюток (WWT) — Аэропорт Ньюток
 Найтмьют (NME) — Аэропорт Найтмьют
 Ноатак (WTK) — Аэропорт Ноатак
 Ном (OME) — Ном (аэропорт)
 Нурвик (ORV) — Аэропорт имени Роберта (Боба) Куртиса
 Нуиксут (NUI) — Аэропорт Нуиксут
 Нунам-Икуа (SXP) — Аэропорт Шелдон-Пойнт
 Нунапитчук (NUP) — Аэропорт Нунапитчук
 Пайлот-Стейшен (PQS) — Аэропорт Пайлот-Стейшен
 Пойнт-Лей (PIZ) — Аэропорт Пойнт-Лей LRRS
 Порт-Кларенс (KPC) — База береговой охраны Порт-Кларенс
 Куинагак (KWN) — Аэропорт Куинагак
 Ред-Девил (RDV) — Аэропорт Ред-Девил
 Рашен-Мишен (RSH) — Аэропорт Рашен-Мишен
 Савунга (SVA) — Аэропорт Савунга
 Скаммон-Бей (SCM) — Аэропорт Скаммон-Бей
 Селавик (WLK) — Аэропорт Селавик
 Шагелук (SHX) — Аэропорт Шагелук
 Шактулик (SKK) — Аэропорт Шактулик
 Шишмарёв (SHH) — Аэропорт Шишмарёв
 Шангнак (SHG) — Аэропорт Шаньнак
 Слитмьют (SLQ) — Аэропорт Слитмьют
 Сент-Мэрис (KSM) — Аэропорт Сент-Мэрис
 Сент-Майкл (SMK) — Аэропорт Сент-Майкл
 Стеббинс (WBB) — Аэропорт Стеббинс
 Теллер (TLA) — Аэропорт Теллер
 Токсук-Бей (OOK) — Аэропорт Токсук-Бей
 Тулуксак (TLT) — Аэропорт Тулуксак
 Тунтутулиак (WTL) — Аэропорт Тунтутулиак
 Тунунак (TNK) — Аэропорт Тунунак
 Уналаклит (UNK) — Аэропорт Уналаклит
 Уэйнрайт (AIN) — Аэропорт Уэйнрайт
 Уайт-Маунтин (WMO) — Аэропорт Уайт-Маунтин

Авиапроисшествия и несчастные случаи 
 8 ноября 1997 года. Самолёт Cessna 675B, выполнявший регулярный рейс 500, разбился вблизи Аэропорта имени Уили Поста-Уилла Роджерса по причине закончившегося в полёте топлива. Все восемь человек, находившиеся на борту самолёта, погибли.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Hageland Aviation Services

Авиакомпании США